«Артланд Дрэгонс» — немецкий баскетбольный клуб из Квакенбрюка. Играет в Бундеслиге, наилучшие результаты пришли в новом тысячелетии.

Достижения 

 серебро чемпионата Германии: 2007
 Обладатель Кубка Германии: 2008
 Чемпион Бундеслиги 2: 2003

Сезоны

Ссылки 
 Artland Dragon’s website

Баскетбольные клубы Германии
Спортивные клубы Нижней Саксонии